CAB39 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 341 амінокислот, а молекулярна маса — 39 869.

Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Кальцій-зв'язувальні білки